Fright Night (1947), comédia com The Three Stooges
 Fright Night (1985), filme de horror com Chris Sarandon
 Fright Night II, filme de 1988 com Roddy McDowall
 Fright Night (2011), com Anton Yelchin e Colin Farrell
 Fright Night 2: New Blood, sequência do filme de 2011

Outros usos
 Fright Night (álbum), da banda Stratovarius